Vagrant steht im Englischen für Fahrendes Volk.

 Vagrant Island, Insel vor der Loubet-Küste, Grahamland, Antarktika
 Vagrant Records ist ein US-amerikanisches Plattenlabel, das sich insbesondere auf Musiker aus den Bereichen Punk und Emo bzw. Emocore spezialisiert hat.
 Vagrant Story (jap. ベイグラントストーリー Beiguranto Sutōrī) ist ein von Square entwickeltes und veröffentlichtes Action-Rollenspiel.
 Vagrant (Software) ist eine Open-Source und freie Ruby-Anwendung zum Erstellen und Verwalten von virtuellen Maschinen
 The Vagrant (Film) ist ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1992.
 The Vagrants eine Rock- und Blue-Eyed-Soul-Band der 1960er Jahre aus Long Island.
 The Vagrant ist eine singapurische Fernsehserie von 2002.